Кхулна () — одна из восьми областей Бангладеш. Находится на юго-западе страны. Население — 15 687 759 человек (2011). Столица — город Кхулна.

География 
Граничит с областями: Раджшахи на севере, Дакка на северо-востоке, Барисал на востоке и с штатом Западная Бенгалия (Индия) на западе. Область включает в себя часть дельты реки Ганг. Из остальных рек можно отметить Мадхумати, Мадхоп и Коротоко. Также имеются несколько островов в Бенгальском заливе.

Округа 
 Багерхат
 Дженайда
 Джессор
 Куштия
 Кхулна
 Магура
 Мехерпур
 Нарайл
 Саткхира
 Чуаданга

Примечания

Ссылки 
 Khulna Division

Области Бангладеш